Le MUNCI, Mouvement pour une Union Nationale et Collégiale des Informaticiens (anciennement le Mouvement pour une Union Nationale des Consultants en Informatique) est une association professionnelle dans les métiers du numérique.

L'association fédère les membres salariés (principalement dans les services informatiques/SSII), indépendants et demandeurs d’emploi des professions Informatique, Web et Télécoms (appelés plus communément "métiers IT"), plus généralement des professions relatives au numérique.

L’association se mobilise pour l’emploi dans le numérique en publiant régulièrement sur son site des dossiers, prises de position et propositions en faveur des professions concernées (sujets socioprofessionnels, économiques, règlementaires...).

Elle permet à ses membres de bénéficier d'informations et de conseils sur les métiers et les entreprises du numérique, ainsi que certains services utiles à leur vie professionnelle.

Elle intervient fréquemment dans la presse écrite, auprès des institutions et des pouvoirs publics pour défendre les intérêts des professions concernées.

Histoire 
En , l'association a conclu un partenariat avec le syndicat Specis affilié à l'UNSA ( syndicale de France) pour mieux défendre les salariés de la Branche des Bureaux d'études techniques, dite « Branche Syntec-Cinov » des prestations intellectuelles (Ingénierie, Conseil et Numérique).

En , l'association a conclu un nouveau partenariat avec le syndicat CINOV-IT (anciennement CICF Informatique) affilié à la chambre patronale CINOV (anciennement CICF) (organisation patronale elle-même affiliée à la CGPME) pour mieux défendre les indépendants et TPE de la branche des bureaux d'études techniques.

En , l'association s'est mise en sommeil pour une durée indéterminée. Son site Web est depuis inactif.

Particularités 
L'association présente plusieurs particularités :
 Elle regroupe à la fois des salariés d'entreprises diverses (branche Syntec-Cinov : SSII, sociétés de conseil en technologie (SCT), éditeurs de logiciels - Sociétés Télécoms et Web - DSI et autres entreprises), des indépendants et gérants de TPE, des étudiants et des demandeurs d'emploi.
 Elle fonctionne sur la base de statuts à bureau collégial. 
 Elle s'efforce de mettre à contribution tous ses membres à travers des commissions et des groupes de travail sur des sujets variés.
 Enfin, les partenariats constitués avec le SPECIS-UNSA et CINOV-IT visent notamment à développer un "syndicalisme professionnel de terrain et de services" dans le secteur de l'informatique.

Notes et références

Voir aussi 
 Union_nationale_des_syndicats_autonomes
 Union_syndicale_Solidaires

Annexes

Articles connexes 
 Activités informatiques
 SSII
 Éditeurs de logiciels
 Syndicat_de_salariés_français

Liens externes 
 

Association ou organisme professionnel
Association ou organisme lié à l'informatique en France
Organisme fondé en 2003